

Єрназар — село, Бескарагайський район, Абайська область
 Єрназар — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Єрназар — село, Алгинський район, Актюбинська область
 Єрназар — село, Жамбильський район, Жамбильська область